Présilly (Alta Sabóia)
 Présilly (Jura)

Desambiguações de topônimos